Sarah Champion est un nom pouvant désigner:

Sarah Champion (née en 1969), femme politique travailliste britannique
 (née en 1970), journaliste musicale britannique
 (née en 1977), présentatrice télévisuelle britannique

Voir aussi

Champion, Sarah